Победители турнира 2007 года — пара Петра Цетковская / Андреа Главачкова — не защищала свой титул, однако Андреа в паре с Луцией Градецкой принимала участие в турнире и вновь завоевала главный приз соревнований.

Посев 

  Ивета Бенешова /  Жанетт Гусарова (Первый раунд)
  Вера Душевина /  Меганн Шонесси (Первый раунд)

<li>  Мартина Мюллер /  Габриэла Навратилова (Первый раунд)
<li>  Джилл Крейбас /  Михаэлла Крайчек (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2008